«Алты́н Асы́р» ( — Золотой век) — туркменский футбольный клуб из города Ашхабад, основанный в 2008 году. С момента своего основания участвует в Высшей лиге Туркмении. В 2010 году стал серебряным призером, а последние семь сезонов (с 2014) подряд становился победителем этой лиги. Также является трёхкратным обладателем Кубка Туркмении, двукратным его финалистом, четырёхкратным обладателем Суперкубка Туркмении, а также двукратным обладателем Кубка Президента Туркмении.

Клубные цвета

История 
Команда впервые начала участвовать в чемпионате и розыгрыше Кубка Туркмении в 2008 году. С первых дней участия команды в официальных соревнованиях ею руководил директор клуба Умаргулы Торекулыевич Нурмамедов. С 2008 года до середины 2012 года командой руководил Али Азизович Гурбани, с середины 2012 года главный тренер команды Байрам Овезович Дурдыев. С середины 2013 года руководителем клуба стал Гурбанмурат Ходжагельдыев. Набрав 65 очков, «Алтын Асыр» завоевал бронзовые медали Чемпионата Туркмении 2013.

С начала 2014 года команду возглавляет Язгулы Ходжагельдыев, ему помогают известные туркменские футболисты Гочкули Гочкулиев и Курбангельды Дурдыев. Был коренным образом обновлён состав команды, были приглашены опытные футболисты, а также молодые игроки, подающие большие надежды. В конце сезона впервые стали чемпионами Туркмении 2014. За 36 туров чемпионата Туркмении, команда набрала 92 очка, выиграла 29 игр, 5 сыграла вничью и два раза проиграли, был забит 91 гол, пропущено 25.

В феврале 2015 года «Алтын Асыр» дебютировал в Кубке АФК с проигрыша йеменскому «Ас-Сакру» (0:1). Осенью «Алтын Асыр» выиграл Суперкубок Туркмении, а также защитил чемпионский титул за 6 туров до окончания Чемпионата Туркмении. Нападающий Сулейман Мухадов стал вторым бомбардиром Чемпионата Туркмении с 29 голами за сезон. В декабре команда во второй раз стала обладателем Кубка Туркмении, в финале по пенальти был обыгран «Шагадам».

В начале 2016 года «Алтын Асыр» выступил в групповой стадии Кубка АФК 2016, заняв последнее место в группе А. «Алтын Асыр» защитил чемпионский титул за 9 туров до окончания Чемпионата Туркмении 2016. В октябре команда в третий раз стала обладателем Кубка Туркмении, в финале был разгромлен «Ашхабад» (4:0).

Клуб стал финалистом Кубка АФК-2018 впервые в истории Туркменистана. В финальном матче проиграл иракской команде «Аль-Кува» (0:2). Решающий матч за второй по значимости азиатский клубный трофей состоялся в Басре.

Участие в международных турнирах

Достижения

Национальные 
 Чемпионат Туркмении по футболу
  Чемпион (7): 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
  Серебряный призёр (1): 2010
  Бронзовый призёр (1): 2013
 Кубок Туркмении по футболу
 Обладатель: 2009, 2015,  2016
 Финалист: 2010
 Суперкубок Туркмении по футболу
 Обладатель: 2014, 2015
 Кубок Президента Туркмении
 Обладатель: 2010, 2011

Международные 
 Кубок АФК
  Серебряный призёр (1): 2018

Текущий состав 
По состоянию на 4 сентября 2020 года

Основной состав

|-
! colspan="9" bgcolor="#c1173e" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#c1173e" align="left" |
|- bgcolor="#c1173e"

|-
! colspan="9" bgcolor="#c1173e" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

Руководство клуба

Руководящий состав 
 Гурбанмурат Бердымухаммедович Ходжагельдыев — директор клуба
 Кичигул Назмыратович Кичигулов — главный администратор
 Сылапберди Какабаевич Нурлыев — администратор
 Аннамухаммет Яров — управляющий

Тренерский штаб 
 Язкули Бердымухаммедович Бердыев — главный тренер
 Гочгули Ханглыджович Гочкулиев — старший тренер
 Гараев, Бегенч Аймаммедович — тренер
 Экезов Якуб — тренер
 Максатмурат Ханглыджович Шамурадов
 Аннануров Рустам Дорткулиевич — врач
 Довлет Нурмухаммедович Гылыджов — массажист

Главные тренеры

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Soccerway
 Результаты игр на сайте ФИФА 
 Фоторепортаж: «Алтын асыр» — чемпион Туркменистана 2015

ФК «Алтын Асыр»